Municipio de Owen puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Owen (condado de Dallas, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Owen (condado de Lincoln, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Owen (condado de Poinsett, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Poinsett.
 Municipio de Owen (condado de Saline, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Owen (condado de Winnebago, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Winnebago.
 Municipio de Owen (condado de Clark, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Owen (condado de Clinton, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Owen (condado de Jackson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Owen (condado de Warrick, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Warrick.
 Municipio de Owen (condado de Cerro Gordo, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cerro Gordo.